Grain de sable : petites particules provenant de la désagrégation d'autres roches dont la dimension est comprise entre 0,01 et . Les critères généraux recherchés portent sur leur taille, leur granulométrie et leur morphoscopie.
 Grain de sable : bloc rocheux dressé près de la falaise de Bonifacio, en Corse.
 Grain de sable : album du groupe Tryo.
 Grain de sable : association de la ville de Chabanais, en Charente, qui se bat pour la création d'une déviation routière.

Voir aussi 
 Les Films grain de sable : maison de production de documentaires dirigée par Jean-Michel Carré.
 Grains de sable : film japonais de Ryōsuke Hashiguchi sorti en 1995.